

Дани сећања 

1240-е пне.

fr:1241 av. J.-C.